Imigyen szóla Zarathustra, Friedrich Nietzsche egyik könyvének címe (1883)
 Imigyen szóla Zarathustra, Richard Strauss szimfonikus költeménye Nietzsche műve alapján (1896)